Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Grégoire – Ille-et-Vilaine
Saint-Grégoire – Tarn